Abersee steht für:

 Wolfgangsee, See in Österreich
 Abersee (Gemeinden Sankt Gilgen, Strobl), Ort am Südufer des Wolfgangsees